Kolumbia:
 Plato – miasto  

Stany Zjednoczone:
 Plato – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Plato – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Plato (ang. Plato Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Plato (ang. Plato Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Plato (ang. Plato Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand

Inne:
 Skala Plato – skala obrazująca zawartość ekstraktu (głównie cukru) w roztworze 
 PLATO – planowany teleskop kosmiczny
 „Plato” – pseudonim Johna Crawforda (Sal Mineo), postaci z filmu Buntownik bez powodu

Zobacz też:
 Plateau
 Plateaux